Municipio de Piney Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Piney Creek (condado de Alleghany, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Alleghany.
 Municipio de Piney Creek (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.